Itten peut faire référence à : 
 Cédric Itten (né en 1996), footballeur suisse.
 Johannes Itten (1888-1967), peintre et un enseignant suisse.
 Marion Lichardus-Itten (née en 1941), archéologue et préhistorienne suisse.

 Itten+Brechbühl, un cabinet d’architecture et planificateur général en Suisse.

Voir aussi